

Cinema 
 Sixteen – film di Lawrence Dobkin del 1973
 Sixteen – film indiano del 2013 diretto da Raj Purohit

Musica 
 Sixteen – gruppo musicale polacco
 Sixteen – singolo dei The Indelicates del 2007
 Sixteen – singolo dei Funeral for a Friend del 2011
 Sixteen – singolo di Ellie Goulding del 2019

Televisione 
 Sixteen – reality show sudcoreano